L'Or de Boavista est le  de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem et Yann. L'ouvrage est publié en 1992.

Résumé

Personnages principaux

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 1992
Album Marsu Productions
Écologisme dans la bande dessinée